Darida ist der Familienname folgender Personen:

 Clelio Darida (1927–2017), italienischer Politiker (DC)
 Vladimír Darida (* 1990), tschechischer Fußballspieler